Velika nagrada ZDA 1990 je bila prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1990. Odvijala se je 11. marca 1990.

Rezultati

Predkvalifikacije

Kvalifikacije

Dirka 

|-
! 1
| 27
|  Ayrton Senna
| McLaren-Honda
| 72
| 1:52:32,829
| 5
| 9
|-
! 2
| 4
|  Jean Alesi
| Tyrrell-Ford
| 72
| + 8,685 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 5
|  Thierry Boutsen
| Williams-Renault
| 72
| + 54,080 s
| 9
| 4
|-
! 4
| 20
|  Nelson Piquet
| Benetton-Ford
| 72
| + 1:08,358
| 6
| 3
|-
! 5
| 8
|  Stefano Modena
| Brabham-Judd
| 72
| + 1:09,503
| 10
| 2
|-
! 6
| 3
|  Satoru Nakadžima
| Tyrrell-Ford
| 71
| +1 krog
| 11
| 1
|-
! 7
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 71
| +1 krog
| 2
| 
|-
! 8
| 29
|  Éric Bernard
| Larrousse-Lamborghini
| 71
| +1 krog
| 15
| 
|-
! 9
| 6
|  Riccardo Patrese
| Williams-Renault
| 71
| +1 krog
| 12
| 
|-
! 10
| 9
|  Michele Alboreto
| Arrows-Ford
| 70
| +2 kroga
| 21
| 
|-
! 11
| 19
|  Alessandro Nannini
| Benetton-Ford
| 70
| +2 kroga
| 22
| 
|-
! 12
| 10
|  Bernd Schneider
| Arrows-Ford
| 70
| +2 kroga
| 20
| 
|-
! 13
| 33
|  Roberto Moreno
| Euro Brun-Judd
| 67
| +5 krogov
| 16
| 
|-
! 14
| 15
|  Mauricio Gugelmin
| Leyton House-Judd
| 66
| +6 krogov
| 25
| 
|-
! Ods
| 24
|  Paolo Barilla
| Minardi-Ford
| 54
| Okvara
| 14
| 
|-
! Ods
| 30
|  Aguri Suzuki
| Larrousse-Lamborghini
| 53
| Zavore
| 18
| 
|-
! Ods
| 2
|  Nigel Mansell
| Ferrari
| 49
| Motor
| 17
| 
|-
! Ods
| 28
|  Gerhard Berger
| McLaren-Honda
| 44
| Sklopka
| 1
| 
|-
! Ods
| 7
|  Gregor Foitek
| Brabham-Judd
| 39
| Trčenje
| 23
| 
|-
! Ods
| 14
|  Olivier Grouillard
| Osella-Ford
| 39
| Trčenje
| 8
| 
|-
! Ods
| 22
|  Andrea de Cesaris
| Dallara-Ford
| 25
| Motor
| 3
| 
|-
! Ods
| 1
|  Alain Prost
| Ferrari
| 21
| Puščanje olja
| 7
| 
|-
! Ods
| 16
|  Ivan Capelli
| Leyton House-Judd
| 20
| El. sistem
| 26
| 
|-
! Ods
| 11
|  Derek Warwick
| Lotus-Lamborghini
| 6
| Menjalnik
| 24
| 
|-
! Ods
| 25
|  Nicola Larini
| Ligier-Ford
| 4
| Pedal za plin
| 13
| 
|-
! Ods
| 12
|  Martin Donnelly
| Lotus-Lamborghini
| 0
| Menjalnik
| 19
| 
|-
! DSQ
| 26
|  Philippe Alliot
| Ligier-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 35
|  Stefan Johansson
| Onyx-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 21
|  Gianni Morbidelli
| Dallara-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 36
|  Jyrki Järvilehto
| Onyx-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNPQ
| 17
|  Gabriele Tarquini
| AGS-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNPQ
| 18
|  Yannick Dalmas
| AGS-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNPQ
| 34
|  Claudio Langes
| Euro Brun-Judd
| 
| 
| 
| 
|-
! DNPQ
| 39
|  Gary Brabham
| Life
| 
| 
| 
| 
|-
! DNPQ
| 31
|  Bertrand Gachot
| Coloni-Ford
| 
| 
| 
| 
|}

Opombe 

 Vodilni: Jean Alesi, 34 krogov (1-34); Ayrton Senna, 38 krogov (35-72)

Formula 1 sezona 1990
1990